Batesville est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :

 Batesville en Arkansas ;
 Batesville dans l'Indiana ;
 Batesville dans le Maine ;
 Batesville dans le Mississippi ;
 Batesville dans l'Ohio ;
 Batesville au Texas.

Batesville peut aussi se référer à la Batesville Casket Company.